Gyermekvasút (Budapest)
Gyermekvasút (Marosvásárhely)
Gyermekvasút (Jereván)